HIG est un sigle qui peut désigner :
 Human interface guidelines (en français, bonnes pratiques pour l'IHM), les lignes directrices que doivent suivre les développeurs dans la production d'un logiciel ;
 Hezb-e-Islami Gulbuddin, la plus grande des factions du parti Hezb-e-Islami d'Afghanistan ;
 High-Value Detainee Interrogation Group (en français, Groupe d'interrogation des détenus de haute valeur), une entité américaine formée de trois agences : FBI, Central Intelligence Agency (CIA) et Département de la Défense (DoD).